est la formule brute de plusieurs isomères.

 Triholoside
 erlose, numéro CAS 
 isokestose, numéro CAS 
 gentianose, numéro CAS 
 1-kestose, numéro CAS 
 6-kestose, numéro CAS 
 lactosucrose, numéro CAS 
 maltotriose, numéro CAS 
 mélézitose, numéro CAS , ,  & 
 néokestose, numéro CAS 
 panose, numéro CAS 
 raffinose, numéro CAS 
 theanderose